V rámci snah o zastavení války na východě Ukrajiny byly v Minsku podepsány dvě tzv. mírové minské dohody mezi zúčastněnými stranami.

 První minská dohoda – první mírová smlouva ze září 2014, definitivně zkolabovala v lednu 2015
 Druhá minská dohoda – druhá mírová smlouva z února 2015